Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2013/2014 KHL.
 Gagarinův pohár v této sezóně získal Jan Kovář s týmem Metallurg Magnitogorsk.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů KHL